

België 
 Sint-Agneskerk (Wontergem)

Duitsland 
 Sint-Agneskerk (Keulen), rooms-katholieke kerk

Italië 
 Sint-Agnes buiten de muren, basiliek in Rome

Nederland 
 Agneskerk (Goutum)
 Sint-Agneskerk (Amsterdam), rooms-katholieke kerk
 Sint-Agneskerk (huidige kerk Bunde)
 Sint-Agneskerk (voormalige kerk Bunde)
 Sint-Agneskerk (Cothen), protestantse kerk
 Sint-Agneskerk (Den Haag), rooms-katholieke kerk
 Sint-Agneskerk (Egmond aan Zee), oud-katholieke kerk

Zie ook 
 Sint-Agnesbegijnhof, Sint-Truiden

Agneskerk